

Geografia 
 
 Lula – comune in Sardegna in provincia di Nuoro
 
 Lula – comune del distretto di Levice
 
 Lula – città della contea di Hall, Georgia
 Lula – città della contea di Coahoma, Mississippi

Persone 
 Luís Alonso Pérez (1922-1972) – allenatore di calcio brasiliano
 Luís Ribeiro Pinto Neto (1946) – calciatore brasiliano
 Luiz Inácio Lula da Silva (1945) – politico brasiliano, presidente del Brasile dal 2003 al 2011
 Silvio Sérgio Astor Guimarães Machado (1964) – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Videogiochi 
 Lula: The Sexy Empire – videogioco del 1998

Musica 
 Lula – cantante thailandese
 Lula – canzone di Antonello Venditti dell'album Goodbye Novecento